Mauseloch bezeichnet:

 das gegrabene Loch einer Maus, einem Nagetier aus der Überfamilie der Mäuseartigen
 Mauseloch (Flensburg), eine Fußgängerunterführung nahe dem Flensburger ZOB, die durch den Bahndamm der Flensburger Hafenbahn verläuft

Siehe auch

 Mousehole
 Mausegatt